Saint-Léger kan syfta på följande platser:

Belgien 

 Saint-Léger, Belgien, ort och kommun,

Frankrike 

 Saint-Léger, Alpes-Maritimes, departementet Alpes-Maritimes i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur,               
 Saint-Léger, Charente, departementet Charente i regionen Nouvelle-Aquitaine,                                              
 Saint-Léger, Charente-Maritime, departementet Charente-Maritime i regionen Nouvelle-Aquitaine,                 
 Saint-Léger, Lot-et-Garonne, departementet Lot-et-Garonne i regionen Nouvelle-Aquitaine,                          
 Saint-Léger, Mayenne, departementet Mayenne i regionen Pays de la Loire,                                                 
 Saint-Léger, Pas-de-Calais, departementet Pas-de-Calais i regionen Hauts-de-France,                                
 Saint-Léger, Savoie, departementet Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,                                                
 Saint-Léger, Seine-et-Marne, departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France,                               
 Saint-Léger-aux-Bois, Oise, departementet Oise i regionen Hauts-de-France,                                                     
 Saint-Léger-aux-Bois, Seine-Maritime, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie,                                                 
 Saint-Léger-Bridereix, departementet Creuse i regionen Nouvelle-Aquitaine,                                              
 Saint-Léger-de-Balson, departementet Gironde i regionen Nouvelle-Aquitaine,                                             
 Saint-Léger-de-Fougeret, departementet Nièvre i regionen Bourgogne-Franche-Comté,                                     
 Saint-Léger-de-la-Martinière, departementet Deux-Sèvres i regionen Nouvelle-Aquitaine,                           
 Saint-Léger-de-Montbrillais, departementet Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine,                                  
 Saint-Léger-de-Montbrun, departementet Deux-Sèvres i regionen Nouvelle-Aquitaine,                                     
 Saint-Léger-de-Peyre, departementet Lozère i regionen Occitanien,                                                        
 Saint-Léger-de-Rôtes, departementet Eure i regionen Normandie,                                                           
 Saint-Léger-des-Aubées, departementet Eure-et-Loir i regionen Centre-Val de Loire,                                     
 Saint-Léger-des-Bois, departementet Maine-et-Loire i regionen Pays de la Loire,                                          
 Saint-Léger-des-Prés, departementet Ille-et-Vilaine i regionen Bretagne,                                                 
 Saint-Léger-des-Vignes, departementet Nièvre i regionen Bourgogne-Franche-Comté,                                         
 Saint-Léger-du-Bois, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté,                                     
 Saint-Léger-Dubosq, departementet Calvados i regionen Normandie,                                                           
 Saint-Léger-du-Bourg-Denis, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie,                                     
 Saint-Léger-du-Gennetey, departementet Eure i regionen Normandie,                                                     
 Saint-Léger-du-Malzieu, departementet Lozère i regionen Occitanien,                                                    
 Saint-Léger-du-Ventoux, departementet Vaucluse i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur,                                  
 Saint-Léger-en-Bray, departementet Oise i regionen Hauts-de-France,                                                       
 Saint-Léger-en-Yvelines, departementet Yvelines i regionen Île-de-France,                                             
 Saint-Léger-la-Montagne, departementet Haute-Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine,                                    
 Saint-Léger-le-Guérétois, departementet Creuse i regionen Nouvelle-Aquitaine,                                        
 Saint-Léger-le-Petit, departementet Cher i regionen Centre-Val de Loire,                                                 
 Saint-Léger-lès-Authie, departementet Somme i regionen Hauts-de-France,                                                
 Saint-Léger-lès-Domart, departementet Somme i regionen Hauts-de-France,                                                
 Saint-Léger-les-Mélèzes, departementet Hautes-Alpes i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur,                            
 Saint-Léger-lès-Paray, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté,                                 
 Saint-Léger-les-Vignes, departementet Loire-Atlantique i regionen Pays de la Loire,                                    
 Saint-Léger-Magnazeix, departementet Haute-Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine,                                        
 Saint-Léger-près-Troyes, departementet Aube i regionen Grand Est,                                                     
 Saint-Léger-sous-Beuvray, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté,                           
 Saint-Léger-sous-Brienne, departementet Aube i regionen Grand Est,                                                   
 Saint-Léger-sous-Cholet, departementet Maine-et-Loire i regionen Pays de la Loire,                                    
 Saint-Léger-sous-la-Bussière, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté,                   
 Saint-Léger-sous-Margerie, departementet Aube i regionen Grand Est,                                                 
 Saint-Léger-sur-Bresle, departementet Somme i regionen Hauts-de-France,                                                
 Saint-Léger-sur-Dheune, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté,                               
 Saint-Léger-sur-Roanne, departementet Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,                                             
 Saint-Léger-sur-Sarthe, departementet Orne i regionen Normandie,                                                       
 Saint-Léger-sur-Vouzance, departementet Allier i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,                                      
 Saint-Léger-Triey, departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne-Franche-Comté,                                               
 Saint-Léger-Vauban, departementet Yonne i regionen Bourgogne-Franche-Comté,                                                

Robotskapade Belgienförgreningar